Mészáros Imre (1811–1865) esztergomi kanonok, egyháztörténész, MTA-tag
 Mészáros Imre (1824-1880 után) honvédtiszt 1848/49-ben, őrnagy az amerikai polgárháborúban
 Mészáros Imre a királyi kúria kapusa
 Mészáros Imre (1860–1913) hegedűművész, a Magyar Állami Operaház igazgatója
 Mészáros Imre (1925–1954) Kossuth-díjas traktoros (lásd: A Kiskunfélegyházi Gépszövetkezet Kossuth-díjas tagjai)
 Mészáros Imre (1947) grafikus, általános iskolai tanár